Москівщи́на — застаріла українська назва великоросійських земель.
 Москівщина — село в Україні, в Роменському районі Сумської області.

Див. також 
 Московщина
 Московство — книжка українського історика і публіциста Павла Штепи.
 Московія
 Московське царство
 Московська область

Примітки